Miejscowości w USA:
 Walnut Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Walnut Hill – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Walnut Hill (ang. Walnut Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe